Amado Maita foi um cantor, compositor, violonista e baterista de música popular brasileira.

Discografia 
 Naturalmente
 Amado Maita

Cantores do estado de São Paulo
Compositores do estado de São Paulo